

Patronyme 
 Adam Siska est le bassiste du groupe de musique alternative de Chicago, The Academy Is....
 Katrin Siska (1983), mannequin et chanteuse estonienne.

Toponyme 
 Siska, village de Colombie-Britannique au Canada.

Divers 
 Siska est une série télévisée allemande. Peter Kremer tient le rôle du commissaire Peter Siska.
 Siska, décédé en 2009, était l'âne mascotte de la commune belge de Schaerbeek.

Voir aussi 
 Liste des prénoms néerlandais.

Références